Cassadaga ("acqua sotto le rocce" in lingua seneca) può riferirsi a:

Cinema 
 Cassadaga - film del 2011 diretto da Anthony DiBlasi

Geografia 
 Cassadaga – comunità della Florida (Stati Uniti d'America)
 Cassadaga – villaggio della Contea di Chautauqua, New York (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Cassadaga – album dei Bright Eyes del 2007